Paul Henderson (ur. 1934) – kanadyjski żeglarz i działacz ruchu olimpijskiego
 Paul Henderson (ur. 1943) – kanadyjski hokeista
 Paul Henderson (ur. 1962) – australijski polityk
 Paul Henderson (ur. 1971) – australijski lekkoatleta
 Paul Henderson (ur. 1976) – australijski piłkarz (brammkarz)